A Clean Sweep – cortometraggio del 1915 diretto da Charles Ransom
A Clean Sweep – cortometraggio del 1918 prodotto dalla L-KO Kompany
A Clean Sweep – cortometraggio del 1928 diretto da Walter Fabian
A Clean Sweep – cortometraggio del 1938 diretto da Charles E. Roberts